Bentley Motors – brytyjska marka luksusowych i sportowych samochodów
 Bentley Systems – amerykańska firma produkująca oprogramowanie (MicroStation)

Miejscowości w USA:
 Bentley – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Bentley – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Gminy w USA:
 Bentley (ang. Bentley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Bentley (ang. Bentley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin

Miejscowości w USA:
 Bentley – miejscowość w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Bentley – miasto w USA, w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Gminy w USA:
 Bentley (ang. Bentley Township) – gmina w USA, w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
W Wielkiej Brytanii:
 Bentley – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Bentley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Bentley – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Bentley – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Bentley – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)

Geografia:
 Rów Bentleya – podlodowcowy rów na Antarktydzie